Johann von Liechtenstein ist der Name folgender Personen:

 Johann II. (Liechtenstein) (1840–1929), Fürst von Liechtenstein
 Johann Adam I. Andreas (Liechtenstein) (1657?–1712), Begründer des Fürstentums Liechtenstein 
 Johann Christoph von Liechtenstein-Kastelkorn (1591?–1643) Bischof von Chiemsee
 Johann Joseph Fürst von Liechtenstein (1760–1836), österreichischer Feldmarschall und Fürst von Liechtenstein, siehe Johann I. Josef (Liechtenstein)